
Список самых высоких сооружений в Португалии. Этот список содержит все типы сооружений.

Ссылки
 http://skyscraperpage.com/diagrams/?searchID=37735342
 http://www.ead.eurocontrol.int/eadbasic/pamslight/B5N5XI3TOPDWY/EN/AIP/ENR/LP_ENR_5_4_en_2010-11-18.pdf

Португалии
Португалия
Сооружения